Old Dogs (countrygroep), een Amerikaanse countrygroep.
Old Dogs (album), een album van deze groep
Old Dogs (film), een film uit 2009.